Алфонсо II од Астурије (Овиједо, 759 − Овиједо, 20. март 842) је био краљ Астурије. Био је син Fruela I of Asturias и Munia of Álava.

Породично стабло 

Рођени 759.
Умрли 842.